Пэнху:

 Пэнху — архипелаг в южной части Тайваньского пролива, находится под управлением Китайской Республики
 Пэнху — один из уездов провинции Тайвань Китайской республики.